Географические объекты области Арика-и-Паринакота по категориям:

Озёра, водохранилища и солончаки 
Чунгара, Котакотани, Каритайя (водохранилище), Салар-де-Сурире (солончак)

Реки 
Льюта, Асапа, Витор, Камаронес, Лаука, Косапилья (Какена), Конкордия

Заповедники 
Национальный парк Лаука, Национальный заповедник Лас-Викуньяс, Природный памятник Салар-де-Сурире

Плоскогорья 
Пампа-де-Гальинасос, Пампа-де-Чака, Пампа-де-Оксайя, Пампа-де-Камаронес

Горы и вулканы